Еропо́тамос (Герос, ) — река в Греции на юге Крита в периферийной единице Ираклион в периферии Крит.

Берёт начало в горах Астерусия (Кофинас), течет по равнине Месара и впадает в залив Месара Ливийского моря южнее Тимбакиона в общине Фестос. Длина 45 километров, это самая длинная река на Крите.

Является охраняемой зоной и важным местом обитания для перелетных птиц, в том числе для .

Этимология 
От  — «святой, священный» и  — «река».

История 
В античности называлась Лефей ().

На левом берегу находятся руины минойского города Агия-Триада.

Река Еропотамос была источником водоснабжения для жителей древнего города Феста — центра минойской цивилизации. Воды этой реки интенсивно использовались минойцами для земледелия, что, возможно, привело к понижению уровня грунтовых вод и стало одним из факторов исчезновения минойской цивилизации.

При реке находился древний город Гортина.

Примечания 

Реки, впадающие в Средиземное море
Реки Крита